Diese Liste enthält alle Spiele der deutschen U21-Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie vom DFB als offizielle Spiele anerkannt sind. Benefiz-Spiele gegen Nicht-Nationalteams sind darin nicht enthalten.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 A = A-Nationalmannschaft
 EM = U-21-Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Liste der Spiele 

Direkt zu Jahr: 1979 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022

Siehe auch 

 Liste der deutschen U-21-Fußballnationalspieler

Einzelnachweise 

Deutsche Fußballnationalmannschaft
Deutschland1